La stratification est la disposition en couches et classes superposées :

Agriculture 
 Stratification, procédé technique permettant de lever la dormance ; la stratification froide étant destinée à imiter artificiellement les conditions hivernales pour amorcer la germination ;
 Stratification de la végétation, qui permet de différencier les espèces selon leur taille.

Météorologie et hydrologie 
 Stratification thermique, en météorologie, on observe parfois une stratification de l’atmosphère, à l'origine des courants-jets ;
 Stratification thermique des eaux  (thermocline), en hydrologie ;
 Stratification d'un lac, pour les lacs méromictiques. On peut également avoir des stratifications avec haloclines... (étang solaire) ;
 On cherche à obtenir une bonne stratification dans le ballon d’eau chaude d’un chauffe-eau solaire.

Médecine 
 Approche stratifiée, adaptation d'un traitement au patient en fonction de ses caractéristiques biologiques.

Autres 
 Stratification, en plasturgie, procédé permettant d’assurer la cohésion entre plusieurs couches de matériaux superposées (par exemple la stratification par résine époxyde) ;
 Stratification sociale, en sociologie ;
 En géologie, la stratigraphie étudie la disposition des roches en strates après stratification ;
 En informatique, et notamment qualité des Systèmes d'information, le principe de la stratigraphie issue de la géologie est appliquée aux systèmes de mesure informatique. Il s'agit de distinguer les données provenant de différentes sources pour analyser des patterns.

Voir aussi